Fent ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Fent (* 1954), Schweizer Ökotoxikologe und Zoologe
 Stefan Fent (* 1980), österreichischer Schauspieler, Autor und Musiker

Siehe auch:
 Fend 
 Fendt